HMS Queen Charlotte (1790)
 HMS Queen Charlotte (1810)